Here Comes the Sun (с англ. — «А вот и солнце»):

Музыка

Альбомы 
  — альбом Нины Симон 1971 года.
  — альбом Рэйчел Ликар 2014 года.

Песни 
 Here Comes the Sun — песня The Beatles 1969 года.
 Here Comes the Sun — песня (сингл) Sweetbox 2006 года из альбома .
 Here Comes the Sun — песня Phaeleh и Soundmouse из альбома Tides 2013 года.
 Here Comes the Sun — песня группы Movetown и Рэя Хортона.

Литература 
 Here Comes the Sun — биография Джорджа Харрисона.
  — роман Тома Хольта.

Другое 
 Here Comes the Sun — компьютерная игра ZX Spectrum, выпущенная в 1983 году.